Requiescat in pace, Latijn voor "Moge hij/zij in vrede rusten"
 Routing Information Protocol, een term uit de informatica
 RIP (televisieserie), een Belgische comedyserie
 Rijksinpassingsplan, een inpassingsplan (bestemmingsplan) van de Nederlandse rijksoverheid
 Ruimte-innemend proces, een medische term waarmee vaak een gezwel wordt bedoeld
 Raster Image Processor, een term uit de drukwereld, waarbij de beeldinformatie omgezet wordt naar een gerasterde bitmap

Personen:
 Willem Cornelis Rip, een Nederlands schilder
 Wim Rip, een Nederlands voetbaltrainer
 Elmore Torn, bijgenaamd Rip Torn, een Amerikaans acteur
 Richard Hamilton (basketballer), bijgenaamd Rip Hamilton, een Amerikaans sportman
 pseudoniem van August Monet, een Belgisch journalist, redacteur, toneel- en opera-auteur

Overig:
 Říp, een berg in Tsjechië